Eerste klasse (1948/1949) była 46. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna KV Mechelen. Nowym mistrzem Belgii został zespół RSC Anderlecht.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1948 w piłce nożnej
1949 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii